Kühlewind oder Kühlewindt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kühlewindt (1870–1945), deutscher Kriegs- und Hoffotograf mit Sitz in Königsberg (Preußen)
 Georg Kühlewind (1924–2006), ungarischer Chemiker, anthroposophischer Autor und Meditationslehrer